Го́га (Георгий) Григо́рьевич Агами́ров ( — 12 апреля 1997) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 337-го авиационного полка 5-й гвардейской авиационной дивизии 4-го гвардейского авиационного корпуса дальнего действия (АДД), полковник.

Биография 
Родился  в городе Грозный (Терская область) в семье армянского рабочего. По окончании 9 классов работал слесарем(токарем) в организации «Грознефть». В 1937 году окончил Балашовскую летную школу Гражданского воздушного флота(ГВФ). Был пилотом гражданской авиации. С 1940 года член ВКП(б)/КПСС. В Красную Армию призван Грозненским райвоенкоматом Чечено-Ингушской АССР. С июня 1942 года Г. Г. Агамиров — командир отряда авиационного полка Особой западной группы при 1-й воздушной армии (Западный фронт), принимал участие в боевых действиях.

Командуя эскадрильей 337-го авиационного полка дальнего действия (5-я гвардейская авиационная дивизия дальнего действия, 4-й гвардейский авиационный корпус дальнего действия (АДД)), капитан Гога Агамиров к октябрю 1944 года произвел 218 успешных боевых вылетов. Бомбил военные объекты в глубоком тылу противника, доставлял боеприпасы, продовольствие и специальные грузы партизанам.

Совершил 44 вылета с особо важными заданиями в интересах Народно-освободительной армии Югославии.

После войны отважный лётчик продолжал службу в ВВС СССР. В период с 1953 года по 1957 год командовал 840-м тяжелым бомбардировочным авиационным полком, базировавшимся вблизи города Сольцы Новгородской области. В 1957 году окончил курсы усовершенствования офицерского состава при Военно-воздушной академии. Проходил службу в городе Воркуте, где был командиром полка, начальником Воркутинского гарнизона. С 1972 года полковник Г. Г. Агамиров — в запасе. Жил в городе Воронеже, где и скончался 12 апреля 1997 года. Похоронен в Воронеже на Лесном кладбище.

8 мая 2010 года в Грозном открыт мемориальный комплекс «Аллея Славы», где установлены барельеф и памятная доска в честь Героя.

Награды 
 Герой Советского Союза (05.11.1944)
 орден Ленина
 орден Красного Знамени (3) (1942,1943)
 Орден Александра Невского
 орден Отечественной войны I степени (2) (1944)
 орден Красной Звезды (3)
 Медаль «Партизану Отечественной войны» (1943)
 медаль За оборону Ленинграда
 Медали СССР

Иностранные награды 
 Орден Партизанской звезды 1 степени

Примечания

Литература 
 Амирханян М. Д. Армяне — Герои Советского Союза. — Ер., 2005. — 202 с.: ISBN 99930-4-342-7
 
  Авиаторы 2-й мировой
 Книга Памяти Республики Коми

См. также 
 Великая Отечественная война
 Западный фронт
 1-я воздушная армия (СССР)

Источники 
 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина
Члены КПСС
Похороненные на Лесном кладбище (Воронеж)